Lima Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Lima Township (Illinois)
 Lima Township (Indiana)
 Lima Township (Michigan)
 Lima Township (Minnesota)
 Lima Township (Ohio)